

Cinema 
 Nostalgia (Sehnsucht) – film del 1921 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Desiderio (Sehnsucht) – film del 2006 diretto da Valeska Grisebach

Filosofia e letteratura 
 Sehnsucht – struggimento, anelito: concetto della cultura romantica

Musica 
 Sehnsucht – album dei Rammstein del 1997
 Sehnsucht – gruppo musicale norvegese/giapponese
 Senhsucht – album degli Schiller del 2008
 Sehnsucht – album dei Lacrimosa del 2009

Altri progetti